SDR puede referirse a: 

 El Aeropuerto de Santander, llamado oficialmente Severiano Ballesteros o también denominado Parayas, en el municipio de Camargo (Cantabria, España). (Código de IATA: SDR).
 La ciudad española de Santander, en Cantabria, como abreviatura utilizada por extensión del código del aeropuerto.
 La SDR SDRAM, memoria DRAM de la familia de las SDRAM.
 Radio definida por software, por sus siglas en inglés (Software-defined radio)
 SDR, siglas de sociedad deportiva de remo.
 Los Derechos especiales de giro, en inglés Special Drawing Rights (SDR).